FM Hit puede significar una de estas radioemisoras:

 FM Hit de Argentina, extinta radio ubicada en el dial 105.5 de Buenos Aires.
 Los 40 de Argentina, antiguamente llamada FM Hit, ubicada en el dial 105.5 de Buenos Aires.
 Hit 40 de Chile, extinta radio antiguamente llamada FM Hit, que derivó a Hit 40 luego de la fusión con 40 Principales ubicada en el dial 101.7 de Santiago.
 Los 40 de Chile, radio fusionada con FM Hit, lo que derivó en Hit 40 y posteriormente en Los 40, ubicada en el dial 101.7 de Santiago.